Tworóg – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Tworóg
 Tworóg – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim
 Tworóg – dawna gromada
 Tworóg – nieczynna stacja kolejowa w Tworogu w województwie śląskim

Zobacz też 
 Tworóg Mały
 Tworóg Brynek